Unin ist ein Bezeichnung für Orte in Polen

 Unin (Górzno), Ort in der Gmina Górzno im Powiat Garwolin in der Woiwodschaft Masowien
 Unin (Wolin), Ort in der Gmina Wolin im Powiat Kamień Pomorski in der Woiwodschaft Westpommern, deutsch historisch Alt-Tonnin

Siehe auch
  Unín